Piaf kan syfta på:

 Édith Piaf (1915–1963), en fransk sångerska
 Piaf (bok) – en biografi om sångerskan Édith Piaf av Simone Berteaut
 Piaf - de unga åren – en film om sångerskan Édith Piaf från 1974 baserad på biografin
 Piaf (krater) – en nedslagskrater på planeten Venus
 3772 Piaf – en asteroid i huvudbältet
 Piaff – rörelse i dressyrridning